Бру́клендс () —  Траффорда, метрополитенского района британского графства Большой Манчестер. Округ охватывает юго-восточную часть города Сейл и большую часть района Бруклендс. В Парламенте Великобритании округ представляет ,  от избирательного округа . По данным , население округа составляло 10 434 человека.

Советники 
По избирательному округу Бруклендс (Траффорд) избираются члены . По состоянию на конец февраля 2021 года в городском совете округ представляли три советника: Стивен Лонгден () и Розе Томпсон () от лейбористской партии, и Крис Бойс () от консервативной партии.

 места для перевыборов.

Выборы в 2010-х годах 
Примечание: * указывает на действующего советника, добивающегося переизбрания.

Май 2019 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2015 года.

Май 2018 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2014 года.

Май 2016 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2012 года.

Май 2015 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2011 года.

Май 2014 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2010 года.

Май 2012 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2008 года.

Май 2011 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2007 года.

Май 2010 

Изменение доли голосов по сравнению с маем 2006 года.

Выборы в 2000-х годах 

|- style="background-color:#F6F6F6"
| style="background-color: " |
| colspan="5" | Консервативная победа (новое место)
|-
|-
|- style="background-color:#F6F6F6"
| style="background-color: " |
| colspan="5" | Консервативная победа (новое место)
|-
|-
|- style="background-color:#F6F6F6"
| style="background-color: " |
| colspan="5" | Консервативная победа (новое место)
|-
|-

Выборы в 1990-х годах

Выборы в 1980-х годах

Выборы в 1970-х годах 

|- style="background-color:#ffd700"
| style="background-color: " |
| colspan="5" | Либеральная победа (новое место)
|-
|- style="background-color:#ffd700"
| style="background-color: " |
| colspan="5" | Либеральная победа (новое место)
|-
|- style="background-color:#ffd700"
| style="background-color: " |
| colspan="5" | Либеральная победа (новое место)
|-

Примечания 

Манчестер
Выборы в Великобритании